Nationales Kunstmuseum steht für
 Chinesisches nationales Kunstmuseum, Peking
 Lettisches Nationales Kunstmuseum, Riga
Nationales Mikalojus-Konstantinas-Čiurlionis-Kunstmuseum, Litauen
 Muzeul Naţional de Artă al României, Nationales Kunstmuseum von Rumänien
 Museu Nacional d’Art de Catalunya, Katalonien
 Museu Nacional de Arte Antiga (Nationalmuseum für alte Kunst), Museum in Lissabon 
 Nationales Kunstzentrum Tokio, Japan

Siehe auch
Nationalmuseum
Nationalgalerie
Kunstmuseum